Carlos Parra puede hacer referencia a las siguientes personas:
 Carlos Parra Aranzo (1996), futbolista español.
 Carlos Andrei Parra Miranda (1992), futbolista mexicano.
 Juan Carlos Parra (1977), futbolista estadounidense.
 Carlos Parra Mestre (1974-2018), pelotari español.